El término parias puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la Placenta (del lat. paria, pares) y las membranas, las dos masas que se expelen en el parto;
 a las parias (del bajo lat. pariāre, igualar una cuenta, pagar), las tasas, impuestos o tributos que los reyes musulmanes de España pagaban a los reyes cristianos, en la Edad Moderna;
 a Parias, un género de serpientes, -Trimeresurus, que incluye las especies: Parias flavomaculatus, Parias hageni, Parias malcomi, Parias mcgregori, Parias schultzei, ''Parias sumatranu'.
Los Parias, un grupo social marginado bajo el sistema de castas de la India.